Э́гонс Бе́серис (; 17 июля 1932 — 1 февраля 1984) — советский и латвийский актёр.

Биография 
Эгонс Бесерис родился 17 июля 1932 года в городе Салдус на юго-западе Латвии в рабочей семье.

Окончил Салдускую среднюю школу (1952) и театральный факультет Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола (1956).

Актёр Художественного театра им. Я. Райниса (1956—1958) и Драматического театра им. А. Упита (1958—1982).

Снимался в кино, обладал яркой, запоминающейся внешностью и охотно приглашался режиссёрами на небольшие роли, имел репутацию мастера эпизода.

Скончался 1 февраля 1984 года в Риге, похоронен на Лесном кладбище.

Творчество

Роли в театре

Драматический театр им. А. Упита 

 1958 — «Новогодняя ночь» А. Льюиса — Эрнст Хант
 1962 — «Центр нападения умрёт на заре» А. Кусани — Кинг-Конг
 1964 — «Небо и Ад» Проспера Мериме — Брат Рафаэль
 1964 — «Конец королевства» Яниса Анерауда — Король
 1966 — «Мариус» Марселя Паньоля — Панис
 1966 — «Кьоджинские перепалки» Карло Гольдони — Панис
 1967 — «Традиционный сбор» Виктора Розова — Максим Петров
 1969 — «Мой милый, мой дорогой» Хария Гулбиса — Пуога
 1969 — «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса — Стив
 1970 — «Однажды, в новогоднюю ночь…» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова — Ипполит
 1972 — «Микумярди» Хуго Раудсеппа — Яак Йорам
 1973 — «Хижина дяди Тома» по роману Гарриет Бичер-Стоу — Том
 1975 — «Коварный кавалер» Дж. Фаркуара — Бонифейс
 1975 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Пиндакс

Фильмография 

 1964 — Капитан Нуль — Ука
 1965 — «Тобаго» меняет курс — боцман
 1967 — Часы капитана Энрико — гравёр
  — Времена землемеров — трактирщик
 1968 — 24-25 не возвращается — начальник таксопарка
 1969 — Белые дюны — буфетчик
 1969 — Лучи в стекле — Жанис
 1970 — Насыпь — Йоган
  — Слуги дьявола — капитан Хорн
 1971 — Танец мотылька — сосед
 1971 — В тени смерти — Скапанс
  — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — капитан Хорн
 1973 — Шах королеве бриллиантов — медэксперт
  — Подарок одинокой женщине
 1974 — Нападение на тайную полицию
 1975 — В клешнях чёрного рака
 1980 — Долгая дорога в дюнах — Петерис
 1983 — Оборотень Том — Индритис
 1984 — Когда сдают тормоза — дядя Юриса

Примечания

Ссылки 
Персоналии:Театр Дайлес
Похороненные на Лесном кладбище